Pseudonomoneura är ett släkte av tvåvingar. Pseudonomoneura ingår i familjen Mydidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Pseudonomoneura